

Toponymes 

 Reuil est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.

 Reuil-sur-Brêche est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.

 Val-de-Reuil est une commune située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.

 Vincy-Reuil-et-Magny est une commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France